Williwaw – nome di un vento
 5445 Williwaw – asteroide della fascia principale